DeLorean Motor Company − firma produkująca samochody
 DeLorean DMC-12 − samochód sportowy